Daniel Schaerer ist der Name folgender Personen:

* Daniel Schaerer (Fußballspieler), paraguayischer Fußballspieler 
 Daniel Schaerer (Leichtathlet) (* 1985), US-amerikanisch-schweizerischer Leichtathlet